Примера Дивизио 2021/2022 () — 27-й сезон чемпионата Андорры по футболу. Он начался 19 сентября 2021 года и закончится в мае 2022 года.

Победитель чемпионата завоёвывает место в предварительном квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Интер Эскальдес защитил титул чемпиона Андорры.

Клубы-участники

Регулярный сезон

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Андорры на soccerway

Чемпионат Андорры по футболу
Андорра
2021 год в Андорре
2022 год в Андорре